Муници́пий, тж. муници́пия

 Муниципий (Древний Рим)
 Муниципии Молдавии
 Муниципии Румынии